Trem do Rio de Janeiro pode ser:

 Supervia, empresa privada que administra os trens urbanos do Rio de Janeiro.
 Central, estatal que administra as linhas dos trens urbanos do Rio de Janeiro que não foram privatizadas.

Desambiguação